ŠK Futura Humenné (celým názvem: Športový klub Futura Humenné) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Humenné. V sezóně 2014/15 působil ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrával klub na Humenském stadionu, který je poblíž Chemlonu a má kapacitu 10 000 diváků.

Historie 
Klub byl založen roku 1903 jako Homonnai AC (Homonnai Athlétikai Club). Mezi lety 1993 až 2000 hrálo Humenné v Corgoň lize, nejvyšší slovenské fotbalové lize, tehdejší Mars Superlize, ze které sestoupilo v důsledku zúžení ligy na 10 týmů.

Pod tehdejším názvem FC Chemlon Humenné vyhrál klub v roce 1996 slovenský fotbalový pohár ve finále proti Spartaku Trnava (2:1). Následně klub zdolal v předkole Poháru vítězů pohárů albánský celek Flamurtari Vlora (po výhrách 2:0, 1:0). V 1. kole se střetl s řeckým klubem AEK Atény ve dvou skvělých zápasech (prohry venku 0:1, doma 1:2), po kterých postupoval favorizovaný AEK. Humenné se v domácím zápase ujalo vedení už v 19. sekundě zápasu gólem legendy klubu Pavola Dini, ale ani kvalitní výkon ve zbytku zápasu nestačil na postup.

Humenský klub se slavnou minulostí zaniká v roce 2015, poté co byl majiteli sloučen s nedalekým Svidníkem.

Získané trofeje 
 Slovenský fotbalový pohár ( 1x )
 1995/96

Historické názvy 
Zdroj: 

 1903 – Homonnai AC (Homonnai Athlétikai Club)
 1920 – Humensky AC (Humensky atleticky club)
 1948 – Sokol Humenné
 1920 – Humensky AC (Humensky atleticky club)
 1951 – HAC ČSSZ Humenné (Humensky atleticky club Československé spojené závody Humenné)
 1952 – ČSSZ Humenné (Československé spojené závody Humenné)
 1953 – DŠO Tatran Humenné (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Humenné)
 1967 – TJ Chemko Humenné (Telovýchovná jednota Chemko Humenné)
 1968 – TJ Lokomotíva CHZZ Humenné (Telovýchovná jednota Lokomotíva Chemlon združené závody Humenné)
 1973 – TJ Chemlon Humenné (Telovýchovná jednota Chemlon Humenné)
 1991 – FC Chemlon Humenné (Football Club Chemlon Humenné)
 1997 – HFC Humenné (Humensky futbalový club Humenné)
 2000 – 1. HFC Humenné (Prvý humensky futbalový club Humenné)
 2012 – ŠK Futura Humenné (Športový klub Futura Humenné)
 2015 – fúze s FK Drustav Svidník ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Východ
 1965–1975: Divize F
 1975–1993: 1. SNFL
 1993–2000: 1. liga
 2000–2004: 2. liga
 2004–2005: 3. liga – sk. Východ
 2005–2009: 2. liga
 2009–2011: 3. liga – sk. Východ
 2011–2012: 4. liga 
 2012–2015: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Výsledky v evropských pohárech

1. HFC Humenné „B“ 
1. HFC Humenné „B“ byl rezervní tým HFC Humenné. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2000/01, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 14. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. C
 1977–1978: I. A trieda  – sk. Východ
 1978–1979: Krajský přebor – sk. Východ
 1979–1981: I. A trieda  – sk. Zemplínská
 2000–2001: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 1. září 2012 
 Neoficiální stránky, hfc.ic – archiv z 18. července 2011 
 Neoficiální stránky, 1hfc.estranky – archiv z 15. března 2017 
 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Sport v Prešovském kraji
ŠK Futura